Wukanowicze – dynastia wielkich żupanów Raszki w latach 1083–1170.

Władcy z dynastii Wukanowiczów 
 Wukan − objął wraz z bratem Markiem w 1083 roku rządy nad Raszką w imieniu króla Zety. Po jego śmierci w 1102 roku zrzucił zależność od Zety. Panował do 1115 roku. 
 Marek − objął wraz z bratem Wukanem w 1083 roku rządy nad Raszką w imieniu króla Zety
 Urosz I − syn Marka, następca Wukana na tronie wielkożupańskim do 1131 roku.
 Stefan Wukan − brat Urosza I
 Urosz II Przemysław - syn Urosza I. Wielki żupan Raszki w latach 1131–1150, ponownie w latach 1153–1155 i po raz trzeci po kolejnej interwencji biznatyńskiej do 1161 roku.
 Belosz − syn Urosza I. Ban Chorwacji i Dalmacji, palatyn Węgier. W latach 1161–1162 wielki żupan Raszki
 Desa − syn Urosza I. Wielki żupan Raszki w latach 1151–1153, ponownie po  1155 i po raz trzeci w latach 1162–1168.
 Tihomir − wielki żupan Raszki w latach 1168–1170 z bocznej linii Wukanowiczów

Drzewo genealogiczne dynastii 
Dynastia Wukanowiczów

Przypisy

Bibliografia